Juan Blanco puede referirse a:

 Juan Blanco de Paz, un religioso dominico español, del Siglo de Oro. 
 Juan A. Blanco Gil (19??-), escritor cubano.
 Juan A. Blanco Zaldívar (1960-), político mexicano.
 Juan Carlos Blanco, desambiguación.